

Toponyme 

 Arrington, village du Cambridgeshire, au Royaume-Uni ;
 Arrington Township, township du comté de Wayne dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme 

 James Arrington, acteur américain.
 Jodey Arrington (1972-), homme politique américain.
 LaVar Arrington (1978-), ancien joueur américain de football américain.
 Michael Arrington (1970-), entrepreneur américain, fondateur du blog TechCrunch.
 Richard Arrington Jr. (1934-), premier maire noir de la ville de Birmingham (Alabama).
 Steve Arrington (1956-), chanteur, batteur et percussionniste américain.